

Sigle 
Personal identification number – codice numerico che consente l'uso di dispositivi elettronici solo a chi ne è a conoscenza
Partito Iniziativa Nazionale – acronimo di un partito rumeno
PIN – in economia nazionale è l'abbreviazione di Prodotto Interno Netto
PIN, Prostatic Intraepithelial Neoplasia, ossia uno stadio precedente il tumore alla prostata

Codici 
 PIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parintins (Brasile)
 PIN – codice identificativo del TACAN di Pisa, radioassistenza per la navigazione aerea

Elettronica 
Pin (piedini) – connessioni elettriche ed elettroniche
PIN – tipo di diodo

Persone 
 Antonio Pin – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Celeste Pin – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Gabriele Pin – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Livio Pin – ex calciatore italiano

Altro 
Pin – modo di vincere un incontro di wrestling
Primarete Indipendente (PIN) – network televisivo italiano (Rizzoli-Marcucci) nato nel 1980 e chiuso poco dopo
Chi c'è in fondo a quella scala... (Pin) – film del 1988 diretto da Sandor Stern

Pagine correlate 
 Le Pin